Sakha of Sacha, landstreek in Siberië, zie Jakoetië,
 Sakha (Egypte), dorp op de plaats van het antieke Xois.